Příjmení Pierson nese více různých osobností:

 Julia Piersonová (* 1959/60) – americká právnička
 Kate Pierson (* 1948) – americká zpěvačka
 Pierre Louis Pierson (1822–1913) – francouzský fotograf